Холмс, Уильям Генри (1812—1885) — британский пианист, музыкальный педагог и композитор.
 Холмс, Уильям Генри (1846—1933) — американский исследователь, антрополог, археолог, художник, тех-иллюстратор, картограф, скалолаз, геолог, куратор и директор музея.